Köszörű-patak, Heves megye, Magyarország
Köszörű-patak (Graft), Brassó megye, Románia